Педро де Алькантара Фернандес де Кордова (; 10 ноября 1730, Мадрид — 24 ноября 1789, Мадрид), 12-й герцог Мединасели — испанский придворный.

Биография 

Сын Луиса Антонио Фернандеса де Кордова, 11-го герцога де Мединасели, и Тересы де Монкада-и-Бенавидес.

Обладатель множества титулов, он был семикратным грандом Испании и обладал четырьмя титулами из числа древних грандов, учрежденных императором Карлом V в 1520 году: 12-й герцог Мединасели, 12-й герцог Сегорбе, 13-й герцог де Кардона и 11-й маркиз Приего. Он также обладал многочисленными достоинствами и, благодаря хорошему исполнению должностей, доверенных королем, неоднократно получал награды, в том числе был кавалером Большого креста ордена Карлоса III (1771), в 1772 был пожалован в рыцари ордена Золотого руна и получил должность старшего майордома, которую традиционно давали его предкам. Дворянин Палаты короля.

Семья 

1-я жена (2.04.1747): Мария Франческа Саверия Гонзага  (19.04.1731—3.05.1757), дочь Франчесо Гонзага Пико де ла Мирандола, 1-го герцога Сольферино, князя Священной Римской империи, и Джулии Клиттерии Литтерии Караччоло

Дети:

 Луис Мария (17.04.1749—12.11.1806), 13-й герцог Мединасели. Жена (6.02.1764): Хоакина де Бенавидес (1746—1805), герцогиня де Сантистебан-дель-Пуэрто, дочь Антонио де Бенавидеса, 2-го герцога де Сантистебан-дель-Пуэрто, и Марии де ла Портерии Тельес-Хирон
 Раймундо Мария Фернандес де Кордова-и-Гонзага (р. 1754) 
 Мария Петронила де Алькантара Фернандес де Кордова-и-Гонзага (29.10.1756—7.04.1760)

2-я жена: Мария Петронила де Алькантара Пиментель Сернесио-и-Гусман (19.11.1746—28.02.1802), дочь Хоакина Энрикеса Пиментеля Пиментеля Альвареса де Толедо, герцога Медины де Риосеко, и Марии Бернарды Сернесио-и-Гусман

Дети:

 Мария Доминга Фернандес де Кордова-и-Пиментель (22.02.1763—1763)
 Мануэль Антонио Мария Фернандес де Кордова-и-Пиментель (13.01.1764—26.09.1805), 8-й маркиз де Мальпика. Жена: Мария дель Кармен Пачеко Тельес Хирон (5.12.1765—1828), 5-я герцгиня де Арион
 Мария Симона де ла Соледад Фернандес де Кордова-и-Пиментель (7.07.1768—27.07.1770)
 Мария де ла Соледад дель Росарио Фернандес де Кордова-и-Пиментель (р. 7.07.1768). Муж (9.11.1788): Анхель Мария де Карвахаль (1771—1793), 7-й герцог де Абрантес
 Антонио Мария (1769—1845), маркиз Мирабель
 Луис Мария де ла Соледад Фернандес де Кордова-и-Пиментель (3.12.1771—28.11.1834), высокопоставленный военный, женат на Марии де ла Консепсьон Ортис де Сандоваль-и-Ариас де Сааведра

Ссылки 

 

Гранды Испании
Герцоги Мединасели